Los rejang  o redjang (en ambos casos se pronuncia en español como reyang o reshang con el fonema  [ʒ] o [dʒ] transducido como "j" o "dj" según el idioma europeo en que se transcriba la palabra) se consideran los descendientes de Djang (en los idiomas austronesios malayos el sufijo ang significa "hombre")  que vivió en Lebong y cuyos cuatro hijos fueron los fundadores de los cuatro clanes semiautónomos redjang, siendo autodenominados como los habitantes autóctonos de la región.

Historia

Los cuatro hijos de  Djang, quienes fueron los fundadores de los cuatro clanes redjang formaron una federación, pero en (siglo XIII) y debido a un deterioro en las condiciones sociales de la región, se seleccionaron cuatro príncipes Javaneses para su gobierno.

Los redjang desde su independencia de Indonesia han intentado revivir sus tradiciones y cultura propia que ha ido cayendo en cierto desuso.

Idioma

Su lengua es el redjang y está estrechamente relacionado con el malayo, la diferencia con este es que cuenta con una grafía netamente tradicional en la cual se han realizado esfuerzos para preservar este tipo de escritura. La lengua redjan no debe ser confundida con la del grupo Rejang-Baram homónomo que se habla en la Isla de Borneo en Sarawak y Kalimantan.

Aunque existen cinco principales dialectos de Rejang que son: Lebong, Musi, Kebanagung, Pesisir y Rawas; los primeros cuatro son característicos de la provincia de Bengkulu, y el último en el sur de la provincia de Sumatra.

Economía

Para los redjang el cultivo de arroz es de particular importancia y cada familia mantiene un pequeño campo de este cereal cerca a su casa sin descuidar o perjudicar su ocupación económica principal.

Además del arroz como cultivo predominante en los rejang, también están el tabaco y el café, incluyendo minas de oro y plata locales.

Religión

Los redjang se convirtieron en masa al islamismo durante la primera mitad del siglo XIX erradicando de esta manera los remanentes de su religión indígena.

Localización

Los redjang han vivido a lo largo de la costa y en las tierras altas del sur y el centro de Sumatra, una isla de Indonesia.

Enlaces externos

Diccionario de los pueblos del mundo 
Ngoni (pueblo)
Pueblo Haya

Etnias de Indonesia